Heythuysen (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Heythuysen (gemeente), de voormalige gemeente waarin de plaats was gelegen.
 Hofje van Heythuysen, een hofje in de Noord-Hollandse stad Haarlem